FK Vėtra Vilnius was een Litouwse voetbalclub uit de hoofdstad Vilnius. De club werd opgericht in het stadsdeel Rūdiškės maar verhuisde in 2003 naar het centrum van de stad voor een eigen stadion. In de zomer van 2010 ging de club failliet nadat het kampte met ernstige financiële problemen.

Erelijst 
 Beker van Litouwen finalist in 2003, 2005, 2008, 2010

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Vėtra Vilnius

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 4.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Litouwen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe links 
 Officiële website
 Club's profile at LFF website
 Club's profile at UEFA website

Vilnius, Vetra
Sportclub in Vilnius